Mysterium (; ; мистериум).

Музыка
 «Mysterium» (Mysterium; 1903—1915) — незаконченная симфония звуков, красок, запахов, движений и звучащей архитектуры Александра Скрябина.
  — рождественское утреннее григорианское пение.
 «Christus: Ein Mysterium» (Christus: Ein Mysterium in einem Vorspiele und drei Oratorien; 1899) — три оратории немецкого композитора Феликса Дрезеке.
 «Mysterium» (2013) — альбом американской хеви-метал-группы Manilla Road.

Кинематограф
 «Mysterium» (1921) — немецкий фильм Мартина Бергера (Martin Berger)
 «Мистериум» — русское название серии датских детективных фильмов по романам Юсси Адлера-Ольсена об «Отделе Q»:
 «Мистериум. Начало» (, 2013)
 «Мистериум. Охотники на фазанов» (, 2014)
 «Мистериум. Тьма в бутылке» (, 2016)
 «Мистериум. Журнал 64» (, 2018)
 «Мистериум. Эффект Марко» (, 2021)

Издания
 «Mysterium Cosmographicum» (1596) — астрономический труд Иоганна Кеплера.
 «Mysterium Magnum» (1623) — комментарий первой книги Бытия немецкого мистика Якоба Бёме.
 «Мистериум» (The Mysterium, 1993) — роман канадского писателя Эрика Маккормака.
 «Mysterium» (Mysterium; 1994) — премированная научно-фантастическая книга канадского писателя Уилсона.

Религии
  — энциклика папы Павла VI о евхаристии как таинстве католической веры.

См. также 
 О египетских мистериях
 Мистерии
 Нуминозность